Arne Sneli (ur. 27 stycznia 1980) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Nordre Trysil IL. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (1998 i 1999).

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1999/2000, kiedy zajął 65. miejsce w klasyfikacji generalnej. Jego brat bliźniak Tore Sneli również był skoczkiem narciarskim.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Sneliego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980